Мутвиця — село в Україні, Зарічненський район, Рівненська область
 Мутвиця — річка в Україні, Малинський район, Житомирська область; права притока Різні
 Мутвиця — річка в Україні, Олевський район,  Житомирська область; права притока Уборті